Corner Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Corner Butte (Montana)	
 Corner Butte (North Dakota)	
 Corner Butte (Oregon)	
 Corner Butte (Washington)